Фри́дрих (; от  «мир» +  «могучий; богатый») — мужское имя германского происхождения.

Известные носители 

 Ницше, Фридрих
 Фридрих (архиепископ Майнца)
 Фридрих (герцог Баварии)
 Фридрих (герцог Глюксбургский)
 Фридрих (герцог Курляндии)
 Фридрих (князь Вальдек-Пирмонтский)
 Фридрих (князь Чехии)
 Фридрих (маркграф Тосканы)
 
 
 
 
 
 
 
 Фридрих Австрийский, герцог Тешенский
 Фридрих Альбрехт (князь Ангальт-Бернбурга)
 Фридрих Ангальт-Дессауский
 Фридрих Антиохийский
 Фридрих Антон (князь Шварцбург-Рудольштадта)
 Фридрих Гессен-Дармштадтский
 Фридрих Гессен-Кассельский
 Фридрих Гюнтер (князь Шварцбург-Рудольштадта)
 Фридрих Евгений (герцог Вюртембергский)
 Фридрих Иосия Саксен-Кобург-Заальфельдский
 Фридрих Кристиан (курфюрст Саксонии)
 Фридрих Леопольд Прусский
 Фридрих Лотаргинский (более известен как Ферри I; 1368—1415) — сеньор де Рюминьи, де Мартиньи, де Обантон и де Бове из Лотарингского дома.
 Фридрих Люксембургский
 Фридрих Михаэль Пфальц-Биркенфельдский
 Фридрих Нидерландский
 Фридрих Опавский
 Фридрих Пернштейн
 Фридрих Саксен-Альтенбургский
 Фридрих Саксен-Гильдбурггаузенский
 Фридрих Саксен-Мейнингенский
 Фридрих Саксонский (великий магистр Тевтонского ордена)
 Фридрих Саксонский (кардинал)
 Фридрих Тута
 Фридрих Ульрих (герцог Брауншвейг-Вольфенбюттеля)
 Фридрих Фердинанд (герцог Глюксбургский)
 Фридрих фон Вальбек
 Фридрих фон Вильденберг
 Фридрих фон Хаузен

См. также 
 Фредерик
 Фридрих Август
 Фридрих Вильгельм
 Фридрих Вюртембергский
 Фридрих Генрих
 Фридрих Густав
 Фридрих Казимир
 Фридрих Карл
 Фридрих Людвиг
 Фридрих Мекленбургский (значения)
 Фридрих Прусский
 Фридрих Франц

Мужские имена
Имена германского происхождения